– japoński łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Vancouver (2010), wicemistrz świata (2011), wicemistrz (2014) i brązowy medalista mistrzostw czterech kontynentów (2009), medalista finału Grand Prix, mistrz świata juniorów (2016), zwycięzca finału Junior Grand Prix (2005) oraz mistrz Japonii (2011).

Po zakończeniu kariery amatorskiej w marcu 2016 założył akademię łyżwiarską Kozuka Skate Academy i rozpoczął pracę jako komentator sportowy dla Fuji TV.

Jego ojciec Tsuguhiko Kozuka był łyżwiarzem figurowym występującym w konkurencji solistów, trzykrotnym mistrzem Japonii oraz uczestnikiem zimowych igrzysk olimpijskich 1968 w Grenoble, zaś jego matka Sachiko występowała w parach tanecznych. Jego dziadek Mitsuhiko był założycielem Federacji Łyżwiarskiej Aichi i centrum sportowego w Nagoi.

W 2016 roku ukończył studia wychowania fizycznego na Chukyo University w Nagoi. 23 lipca 2015 roku zaręczył się z prezenterką Yukari Oshimą. Para pobrała się w lutym 2016.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy olimpijczycy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Nagoi